Steve McQueen ist der Name folgender Personen:

* Steve McQueen (Schauspieler) (1930–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve McQueen (Regisseur) (* 1969), britischer Filmregisseur

Musik:
 Steve McQueen (Album), Studioalbum (1985) der britischen Band Prefab Sprout
 Steve McQueen (Lied), Lied (2002) der US-amerikanischen Sängerin Sheryl Crow

Siehe auch:
 Steven R. McQueen (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler